Perissomma är ett släkte av tvåvingar. Perissomma ingår i familjen Perissommatidae. 

Perissomma är enda släktet i familjen Perissommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Perissomma